Schweer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Stephan Schweer (* 1963), deutscher Rechtsanwalt
 Joseph Schweer (1933–2022), deutscher Verwaltungsjurist und Rechtsanwalt